Контригра — многозначный термин.
 Контригра — проявление игроком встречной активности с целью противостояния атакующим действиям противника (например, при игре в шахматы).
 «Контригра» — российский историко-приключенческий телесериал.

См. также 
 Игра